Думнагуал V (д/н — 908/915) — король Стратклайду в 889—908/915 роках. У валлійців відомий як Динфал, ірландців — Домналл, у шотландців та англійців — Дональд I.

Жодне історичне джерело не називає його по батькові. За одними версіями був сином короля Руна, за іншими — сином (чи онуком) Йокейд, короля Шотландії та Стратклайду. Сестра Думнагуала — Ланд — була дружиною Ніалл Глундуба, верховного короля Ірландії.

890 року вислав представників знаті, що були налаштовані проти нього. Ті переселилися до Гвінеду. Уклав союз з королівством Йорвік, завдяки чому зумів розширити свої володіння на південь до річки Імонт. Свідченням дружніх стосунків між цими державами може служити чудова колекція сучасної скандинавської скульптури в Говані.

Його смерть відносять до часів панування Костянтина II, короля Шотландії, що сталася між 908 і 915 року. В цей час частину королівства захопив Домналл макАед. Спадкував трон його син Еоган I.

Примітки

Джерела 
 Clarkson, T (2010). The Men of the North: The Britons and Southern Scotland (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-02-3.
 Charles-Edwards, TM (2013b). Wales and the Britons, 350—1064. The History of Wales. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-821731-2.
 Hudson, BT (1994). Kings of Celtic Scotland. Contributions to the Study of World History. Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-29087-3
 Parsons, DN (2011). On the Origin of 'Hiberno-Norse Inversion-Compounds. The Journal of Scottish Name Studies. 5: 115—152. ISSN 2054-9385
Королі Стратклайда